Autocrat steht für:
 Auster Autocrat, Flugzeugtyp des Herstellers Auster Aircraft, siehe Auster J/1
 Autocrat Light Car, britischer Autohersteller
 Autocrat Manufacturing Company, US-amerikanischer Autohersteller
 Oldsmobile Autocrat, Automodell der Marke Oldsmobile

Siehe auch:
 Autokratie